Blida (provincie), een provincie van Algerije
Blida (stad), de hoofdstad van de provincie

Personen
Barbara Blida, een Poolse politicus